

Geografia

Niemcy 
 Dörfel – dzielnica Schlettau

Osoby 
 Bernd Dörfel – niemiecki piłkarz
 Christian Dörfel – austriacki polityk
 Friedo Dörfel – niemiecki piłkarz
 Gert Dörfel – niemiecki piłkarz
 Julius Dörfel – austriacki architekt
 Michael Dörfel – niemiecki piłkarz
 Richard Dörfel – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Doerfel
 Dörfl
 Dörfle